Wherever You Are (álbum) - da banda Third Day
Wherever You Are (canção) - música original do filme A Maior Aventura do Ursinho Puff

Desambiguação